Collegio uninominale Emilia-Romagna - 03 – collegio elettorale della Repubblica italiana per l'elezione dei deputati
 Collegio uninominale Emilia-Romagna - 03 – collegio elettorale della Repubblica italiana per l'elezione dei senatori